Závislost může označovat

 Závislost (psychologie)
 Závislost (lingvistika)
 Závislost (software)
 Závislost jednoho jevu na druhém (kauzalita)

Externí odkazy